Гал () може да се отнася за:

 Гал – единица за ускорение;
 Гал – римски политици
 Йохан Готфрид Гал – немски астроном;
 2097 Гал – астероид;
 Гал (лунен кратер);
 Гал (марсиански кратер).

Вижте също 
 Гала (пояснение)
 Галия
 Галата
 Галатия